Transparent steht für:

 Transparent (Banner), ein tragbares, großes Spruchband oder Banner
 Rollbandanzeige, eine Linien- oder Zielanzeige im öffentlichen Verkehr
 Transparentbild in der Kunstgeschichte
 Arbeitstransparent, siehe Overheadfolie
 Transparent (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Transparenz